

Patronyme
 Amédée Bruys, (1817-1878), fut un homme politique français.
 Gilbert Bruys de Charly, (1744-1827), fut un homme politique français. 
 Pierre de Bruys, fut un hérésiarque français du .

Toponymie
 Bruys est une commune française située dans le département de l'Aisne en région Picardie.

Homonymie
Homonymie de patronyme